Municipio de Pelican puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pelican (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Pelican (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Pelican (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.
 Municipio de Pelican (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.